Éternelle Rencontre est le titre d'un roman écrit par Elaine Cunningham, publié chez Fleuve noir et tiré du monde imaginaire des Royaumes oubliés.

Résumé 
L’île d'Éternelle-Rencontre, refuge mérité des elfes qui ont fait face à des hordes capables de détruire des empires, fut tour à tour menacée par des pirates, mercenaires, magiciens, elfes renégats et nuées de dragons. Le roman nous livre des fragments de l'histoire du royaume insulaire, depuis sa création jusqu'à nos jours, alors que les drows lancent une offensive dévastatrice... Mais le Beau Peuple tiendra-t-il ?

Roman sur les Royaumes oubliés
Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 1994